Seleuc I Nicàtor, sàtrapa i després primer selèucida.
 Seleuc II Cal·línic, rei  246-225 aC
 Seleuc III Ceraune (o Soter), rei (225 aC-223 aC
 Seleuc IV Filopàtor, rei 187 aC-175 aC
 Seleuc V Filomètor, rei 126 aC-125 aC
 Seleuc VI Epífanes Nicàtor, rei 96 aC-95 aC)
 Seleuc VII Kybiosaktes (Cibiosactes) o Filomètor, rei vers 83 aC-vers 70 aC
 Seleuc del Bòsfor, rei del Bòsfor 
 Seleuc (príncep), fill d'Antíoc VII Sidetes 
 Seleuc (poeta), poeta grec 
 Seleuc d'Emesa, historiador grec sirià.
 Seleuc d'Alexandria, gramàtic grec.
 Seleuc de Selèucida, astrònom grec.